ERA může znamenat:

 ERA (firma) – pardubická akciová společnost vyvíjející pasivní civilní i vojenské sledovací systémy
 European Railway Agency – Evropská železniční agentura
 European Research Area – Evropský výzkumný prostor
 Era (hudební projekt) – francouzský hudební projekt
 ERA (zákon) – Dodatek o rovných právech obou pohlaví k ústavě USA
 Era (mobilní operátor) – polský mobilní operátor
 English Racing Automobiles – britský výrobce automobilů ERA
 Explosive reactive armour – typ pancíře
 ČSOB Poštovní spořitelna – Era byl dřívější název Poštovní spořitelny (brand ČSOB)
 Kavárna Era – funkcionalistická stavba v Brně
Geochronologická éra (v mezinárodní terminologii Era) - geochronologická jednotka nižší než eon a vyšší než perioda
Era (kryptoměna)

Související články
 éra